Ште́йнберг (Штейнбарг,  — каменная гора) — еврейская фамилия.

В английском языке произносится , в немецком языке — Штайнберг.

Известные носители 

 Штейнберг, Аарон Захарович (1891—1975) — философ.
 Штейнберг, Акива Петрович (1875—1955) — русский и советский врач, гигиенист, публицист.
 Штейнберг, Аким Исаакович (1873 — после 1927) — русский и советский юрист, адвокат и публицист.
 Штейнберг, Аркадий Акимович (1907—1984) — русский поэт, переводчик, художник.
 Штейнберг, Берл Менделевич (Никитин Николай Михайлович) (1907—1957) — командир партизанской бригады Н. М. Никитина.
 Штейнберг, Борух (1897—1940) — главный раввин Войска Польского.
 Штейнберг, Борух (Борис Аркадьевич) (1938—2002) — художник.
 Штейнберг, Валентин Августович (1915—2011) — член-корреспондент АН Латвийской ССР.
 
  (1945—2015) — британский политик.
 Штейнберг, Голди (1900—2015) — американская долгожительница.
  (род. 1942) — канадский актёр и стендапист.
  (род. 1953) — американский политик, заместитель государственного секретаря США.
 
 Штейнберг, Евгений Львович (1902—1960) — советский востоковед.
 Штейнберг, Елизавета Ивановна (1884—1963) — советская учёная-ботаник, кандидат наук.
 Штейнберг, Ефим Борисович (род. 1945) — российский педагог-практик.
 Штейнберг, Иегуда (Идель Моисеевич; 1863—1908) — еврейский писатель.
 Штейнберг, Исаак Захарович (1888—1957) — народный комиссар юстиции (декабрь 1917 — март 1918), член партии левых эсеров.
 
  (1936—2009) — британский мультимиллионер, североирландский юнионист.
  (1926—2008) — французский журналист и историк Холокоста.
  (1936—2010) — бельгийский историк.
 Штейнберг, Максимилиан Осеевич (1883—1946) — композитор и дирижёр, профессор Петербургской консерватории.
 Штейнберг, Марк Абрамович (1897—1970) — советский дерматолог.
 Штейнберг, Матус Азарьевич (1904—1987) — советский разведчик-нелегал, участник агентурной сети «Красная капелла» в Швейцарии.
  (род. 1933) — американский политик, губернатор Мэриленда (1987—1995).
 
  (1901—1987) — польский раввин, главный раввин Кракова.
 Штейнберг, Моисей Аронович (1883—1967) — украинский советский художник и педагог.
 Штейнберг, Надежда Максимилиановна (1914—1987) — филолог, автор грамматики французского языка.
 Штейнберг, Ницан (род. 1998) — израильский гроссмейстер.
 Штейнберг, Ольга Николаевна (Анстей; 1912—1985) — русская и украинская поэтесса и переводчица.
 Штейнберг, Осей Наумович (Овсей Менахимович; 1830—1908) — российский гебраист, лексикограф, казённый раввин.
 Штейнберг, Павел Николаевич (1867—1942) — профессор Петроградского (Ленинградского) сельскохозяйственного института.
  (род. 1945) — израильский дирижёр, руководил Симфоническим оркестром Венского радио.
 Штейнберг, Рафаил Ильич (?—1979) — советский авиаконструктор, учёный.
 Штейнберг, Роберт (1922—2014) — канадско-американский математик.
 Штейнберг, Роман (1900—1928) — эстонский легкоатлет.
  (род. 1943) — немецкий юрист, президент Университета Гёте.
  (1905—1978) — канадский предприниматель, создатель сети супермаркетов. «».
 Штейнберг, Самуил Иванович (1831—1909) — русский психиатр, организатор здравоохранения.
  (1939—2012) — американский финансист и корпоративный рейдер.
 Штейнберг, Саул (Стайнберг; 1914—1999) — румынский и американский карикатурист и иллюстратор.
 Штейнберг, Семён Наумович (1887—1955) — украинский композитор и дирижёр.
 
  (род. 1948) — канадский политик, мэр города Хампстед (Квебек).
  (1939—2017) — американский публицист, создатель андерграундных комиксов.
 
 Элейн Стюарт (настоящие имя и фамилия Эльза Штейнберг; 1929—2011) — американская актриса и фотомодель.
 Штейнбарг, Элиэзер (настоящая фамилия Штейнберг; 1880—1932) — еврейский баснописец, поэт и драматург, педагог.
 Штейнберг, Эрнест Борисович (род. 1938) — советский композитор, пианист и актёр.
  (род. 1953) — американский физик, первая леди Вермонта.

Составная фамилия 
 Щупак-Штейнберг, Надежда Осеевна (Nadine Stchoupak, 1886—1941) — французский востоковед-индолог.

Псевдонимы 
 Владислав Штейнберг — псевдоним, под которым в 1999 году опубликовал свою книгу скрипач В. А. Адельханов.

См. также